Claremont kan syfta på:

 Claremont House – en byggnad i Surrey, England

Geografi

Australien 

 Town of Claremont, Western Australia, 
 Claremont, Western Australia, 
 Claremont (del av en befolkad plats), Tasmanien, Glenorchy,

Sydafrika 

 Claremont (ort i Sydafrika), Västra Kapprovinsen, City of Cape Town,

USA 

 Claremont, Illinois, ort, Richland County, 
 Claremont, North Carolina, ort, Catawba County, 
 Claremont, Virginia, Surry County, 
 Claremont, Virginia, Arlington County, 
 Claremont, Minnesota, ort, Dodge County, 
 Claremont, New Hampshire, ort, Sullivan County, 
 Claremont, South Dakota, ort, Brown County, 
 Claremont, Kalifornien, ort, Los Angeles County, 
 Claremont (berg i USA, Kalifornien, Plumas County), 
 Claremont (berg i USA, Kalifornien, Riverside County), 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Sydafrikaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar